Чемпионат Африки по лёгкой атлетике 1988 года прошёл с 29 августа по 2 сентября на стадионе 19 мая 1956 года в Аннабе, Алжир.

Результаты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
Результаты 

Чемпионаты Африки по лёгкой атлетике